Фадде́й Суббо́тин (Фаддей Ники́тин Субботин) — певчий, распевщик (композитор), музыкальный теоретик, сотрудник патриарха Никона в реформировании церковного пения, активная творческая деятельность которого относится к 60—80-м годам XVII века.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Милино Пачеозерской волости во владениях Строгановых до 1640 года. Возможно, получил музыкальное образование при церкви архистратига Михаила в Пачеозерье. Работал певчим дьяком при Благовещенском соборе Сольвычегодска, одновременно выполняя обязанности учителя и переписчика. В 1668 году был приглашен в Москву для участия в деятельности Второй комиссии по переводу наонных песнопений в раздельноречные, однако пребывание его в столице продолжалось менее года — с 1 января по 1 декабря 1669 года (вся деятельность самой комиссии продолжалась с 1666 по 1669 год). Участвовал в составлении «Извещения о согласнейших пометах».
С 1675 года находится на государственной службе в качестве «мастера наречного пения», в обязанности которого входила преподавательская деятельность (возможно, сочетавшаяся с участием в богослужениях), по мнению других исследователей эта должность подразумевала руководство деятельностью по переписывание и редактирование певчих книг. В 1681 и вплоть до декабря 1682 года лишен жалования «безвинно», как сказано при возвращении ему права получения оплаты (причина этого события неизвестна). В октябре 1685 года выплата жалования ему снова была прекращена, на этот раз, как предполагают, вследствие смерти.

Сочинения 
Фаддей Субботин является представителем усольской школы знаменного пения, сложившейся во владениях Строгановых в Пермском крае. До нашего времени сохранилась только часть его произведений:
 стихира «Иоаким и Анна торжествуют».
 стихира «Еже преже неплодная страна».
 стихира «Яко чиноначальник и пособник».
 стихира «Светосиянен звездами образ показавше».
 стихира «Восплещем днесь».
 стихира «Днесь рождает Дева».
 стихира «Господу Иисусу рождьшуся».
Современные музыковеды высоко оценивают мастерство Фаддея Субботина как распевщика:
«Ф. Суботин отходит от типовых ранних усольских распевов и использует следующую технику: „соединяет в мелодические строки уже сложившиеся в певческой традиции попевки и фиты, стремясь каждую строку текста истолковать новыми, почти не повторяющимися на протяжении всего песнопения, мелодическими формулами“; „употребляя фитные распевы в качестве формообразующих элементов, создает произведение, упорядоченное по форме, сближает крупные части согласованным единством их структурного решения“.»

Примечания

Литература 
 Кутузов Б. П. Русское знаменное пение.
 Парфентьев Н. П. Профессиональные музыканты Российского государства XVI—XVII вв.: Государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991.
 Парфентьев Н. П. статья «Фаддей Субботин» в: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
 Парфентьев Н. П., Парфентьева Н. В. Русский распевщик и музыкальный теоретик XVII в. Фаддей Никитин Субботин и его новооткрытые произведения. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1987. М. 1988. С.138-149.
 Парфентьев Н. П. Фаддей Никитин Субботин. Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLV. СПб. 1992. С. 145—146.

Ссылки 
 Кутузов Б. П. Русское знаменное пение.
 Парфентьев Н. П. статья «Фаддей Субботин» в: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
 Стихиры Фаддея Субботина в исполнении мужского хора «Деисус». Фильм YouTube

Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Родившиеся в XVII веке
Композиторы России XVII века
Умершие в 1685 году
Духовные композиторы